Mike Carter (Michael Paul Carter) – ciclista statunitense
 Mike Carter (Michael D'Andrea Carter, n. 1960) – pesista e giocatore di football americano statunitense
 Michael Carter (n. 1999) – giocatore di football americano statunitense
 Michael Carter – pugile statunitense
 Michael Patrick Carter – attore statunitense
 Michael Carter-Williams – cestista statunitense
 Michael Carter (n.1947) – attore statunitense